Jacob Lambrichts, Belgisch leraar en Vlaams activist
 Paul Lambrichts, Belgisch voetballer en voetbalcoach

Nederlandse of Vlaamse achternaam